Slaley – miejscowość w Anglii, w hrabstwie Derbyshire
 Slaley – miejscowość w Anglii, w hrabstwie Northumberland